Ocean Victory kan syfta på:

 Ocean Victory (yacht sjösatt 2009) –  namnet på en superyacht 2009–2016 tillverkad av Feadship i Nederländerna
 Ocean Victory (yacht sjösatt 2014) – en megayacht tillverkad av Fincantieri i Italien